The International 10 — десятый чемпионат мира по компьютерной игре Dota 2 жанра MOBA. Был организован Valve, компанией-разработчиком игры. Основной этап турнира проходил с 7 по 17 октября 2021 года в Бухаресте, Румыния. Призовой фонд турнира составил 40 миллионов долларов.

Изначально турнир планировалось провести в Швеции, но власти страны отказались вносить турнир в список спортивных мероприятий, которым разрешены некоторые послабления в связи с пандемией COVID-19, из-за чего дата турнира была перенесена с августа на октябрь на время поиска другого места. Основная часть турнира разделена в 2 этапа: групповой этап и плей-офф.

В основном этапе турнира участвовало 18 команд. Главным трофеем является Эгида чемпионов. Прямые приглашения на The International получили 12 команд, принимавших участие в соревнованиях серии Dota Pro Circuit 2020/2021 (DPC) и получивших наибольшее количество очков за сезон. Ещё 6 команд были определены по итогам квалификаций, которые проводились в 6 регионах с 23 июня по 10 июля.

Квалификация 
В отличие от правил The International 2019, в турнире отсутствуют открытые квалификации. В квалификациях могли принимать участие команды, которые участвовали в рейтинге DPC, но не попали в топ-12, при условии, что они поменяли не более двух игроков с начала сезона DPC.

Закрытые квалификации были поделены на шесть регионов (Северная Америка, Южная Америка, Западная Европа, Восточная Европа, Китай и Юго-восточная Азия), победитель в каждом из которых получал приглашение на The International 10.

Составы команд

Финальная часть

Групповой этап 
Команды в групповом этапе были разделены на две группы по девять команд в каждой путём случайной жеребьёвки. В группе каждая команда играет с каждой в формате BO2 (Best of two, Лучший из двух), где победа в каждой игре даёт один балл группового этапа. За поражение ставится 0 баллов за игру. Четыре первые команды в списке попадают в верхнюю сетку плей-офф, следующие за ними ещё четыре команды — в нижнюю сетку. Команды, занявшие последнее место в группе, покидают турнир без права участия в плей-офф и получают приз в размере 100 000 $.

Основной этап

Шоу-матчи 
В рамках турнира 16 и 17 октября были проведены шоу-матчи в формате All Random Deathmatch с трансляцией переговоров игроков команд в эфир. Победу в первом матче одержала команда талантов из СНГ Team Thunderhide (самоназвание: Team Borscht) со счетом 45-41:

Во втором шоу-матче Team Thunderhide проиграла команде англоязычных кастеров Team Golem со счетом 37-45:

Результаты

Интересные факты 
 Второй раз за всю историю The International победу одержал коллектив из страны СНГ и впервые — из России.
 В четвёртый раз победу на турнире одержала команда, вылетевшая в нижнюю сетку.
 За финальным матчем наблюдало 2,1 млн зрителей, что является рекордом на турнирах The International.
 Илья «Yatoro» Мулярчук из Team Spirit сделал за турнир три «буйства» (уничтожение пяти и более членов команды противника за короткий период времени одним героем). Это рекорд в истории турниров The International.

Примечания

Ссылки 

2021
2021 год в киберспорте